Рыбопромы́шленное су́дно — понятие, объединяющее суда, которые входят в состав флота рыбной промышленности.

История 
Промысловые суда существовали с незапамятных времён, начиная от рыболовецких лодок, шаланд и китобойных судов до современных сейнеров, траулеров и так далее. Выход рыболовного промысла на открытые просторы Мирового океана в начале XX века потребовал бесперебойного регулярного вывоза из районов лова пищевой и технической продукции, которая производилась на обрабатывающих и добывающе-обрабатывающих промысловых рыбопромышленных судах, а также своевременной доставки в район лова топлива, пресной воды, продовольствия и так далее. В этой связи в составе флота появились приёмно-транспортные и вспомогательные рыбопромышленные суда.

Классификация 
В зависимости от назначения выделяют три группы рыбопромышленных судов:
 промысловые,
 приёмно-транспортные и
 вспомогательные.

Промысловые суда 

Промысловые суда представляют собой наиболее значительную группу рыбопромышленных судов как по количеству судов, так и по их водоизмещению и мощности силовых установок.

Приёмно-транспортные рыбопромышленные суда 
К приёмно-транспортным рыбопромышленным судам относятся:
 рефрижераторные,
 наливные,
 сухогрузные.

Вспомогательные рыбопромышленные суда 
В состав вспомогательных рыбопромышленных судов входят корабли, ведущие промысловую разведку, научно-исследовательские суда, буксиры-спасатели и другие.

Интересный факт 
Согласно статистических данных 1975 года, суммарная мощность силовых установок рыбопромышленных судов в странах с развитым рыболовством достигала 40 % и более от мощности установок всего гражданского флота.

См. также 
 Рыбная промышленность
 Рыбоконсервная плавучая база
 Промысловые суда

Примечания

Литература 
 Зайчик К. С., Терентьев Г. В., Морские рыбопромышленные суда, Л., 1965;
 Флот рыбной промышленности. Справочник типовых судов, 2 изд., Л., 1972.

Рыболовные суда